Le tournoi de tennis de Moscou 2004 s'est déroulé du 11 au  à Moscou sur moquette en salle.

Faits marquants 
 Nikolay Davydenko remporte le tournoi en simple en battant Greg Rusedski en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Igor Andreev et Nikolay Davydenko s'imposent en finale face à Jonas Björkman et Mahesh Bhupathi. Il s'agit chacun de leur  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou
 Saison 2004 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Moscou (WTA 2004)

Liens externes 
 Site officiel du tournoi
 
 

Tennis masculin en 2004
ATP 2004
Sport en Russie en 2004
Tennis en octobre 2004